Елизабет фон Брауншвайг-Люнебург ( може да сеотнася за:
 Елизабет фон Брауншвайг-Люнебург (1235 – 1266), дъщеря на херцог Ото I фон Брауншвайг-Люнебург, чрез женитба римско-немска кралица (1252 – 1256)
 Елизабет фон Брауншвайг-Люнебург (1330 – 1384), дъщеря на княз Вилхелм II фон Брауншвайг-Люнебург
 Катерина Елизабет фон Брауншвайг-Люнебург (1385 – 1423), дъщеря на херцог Магнус II фон Брауншвайг-Люнебург
 Елизабет фон Брауншвайг-Люнебург (1494–1572), дъщеря на княз Хайнрих I фон Брауншвайг-Люнебург
 Елизабет фон Бранденбург (1510 – 1558), дъщеря на курфюрст Йоахим Нестор I фон Бранденбург, чрез женитба херцогиня на Брауншвайг–Каленберг-Гьотинген и графиня на Хенеберг